Achille Tazio (astronomo) (II secolo), astronomo romano di lingua greca, autore di un importante commento ad Arato;
 Achille Tazio (romanziere) (fine del II/inizi del III secolo), romanziere romano di lingua greca, autore del romanzo Leucippe e Clitofonte.